Austria:
 Fell – miejscowość

Niemcy:
 Fell – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Szwajcaria:
 Fell – miejscowość

Osoby:
 Hubert Fell – niemiecki polityk
 Mareike Fell – niemiecka aktorka
 Terry Fell – amerykański muzyk